Miejscowości w USA:
 Moravian Falls – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
Gminy w USA:
 Moravian Falls (ang. Moravian Falls Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes